

Geografia 
 Amazzonia – vasta foresta pluviale
 Amazzonia – regione del territorio colombiano
 Bacino dell'Amazzonia
 Amazzonia – altro modo con cui è identificata la regione orientale dell'Ecuador

Altro 
 Amazzonia – documentario di Thierry Ragobert e Luc Marescot
 Amazzonia – romanzo di James Rollins